PBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paro (Bhutan)